De familie Romer, soms ook gespeld als Roemer of Römer, was een van oorsprong Gelderse magistratenfamilie, die vooral in en rond de huidige Nederlandse plaats Venlo haar bezittingen had.

De familie 
Op dit moment is alleen het geslacht Romer bekend dat onder andere het Romerhuis en Huize Stalberg bezat. Hier worden alleen de directe erfopvolgers genoemd die Heer van Stalberg werden. Uiteraard moet de geschiedenis van deze familie nog verder teruggaan in de tijd, maar van deze tak is in ieder geval de geschiedenis bewaard gebleven.

Johannes Romer 
Johannes Romer trouwde in 1591 met Lucia van Stalbergen. Zij was erfgename van huis en Heerlijkheid Stalberg. Johannes Romer was tussen 1589 en 1620 raadsverwant, schepen, scholtis, peyburgemeester ( tweede burgemeester, verantwoordelijk voor de financiën) en regerend burgemeester van Venlo.

Caspar Romer 
Uit het huwelijk tussen Johannes Romer en Lucia van Stalbergen werd in ieder geval Caspar geboren. Hij was de erfgenaam van  Huize Stalberg. Hij trouwde met Anna Daemen van Lentholt, die hem elf kinderen schonk. Nagenoeg allen zijn jong gestorven, behalve de oudste dochter, wier naam niet is overgeleverd, en de jongste zoon, Joannes. Caspar was scholtis van Venlo tussen 1620 en 1654.

Joannes Romer 
Ook Joannes werd scholtis van Venlo, tussen 1654 en 1698. In feite erfde hij dus niet alleen Huize Stalberg, maar ook het scholtisschap. Hij bleef in functie tot zijn dood. Verder is van hem bekend, dat hij in ieder geval tweemaal trouwde.

Joannes Adrianus Romer 
Hij was de zoon uit het eerste huwelijk van Joannes, en erfde Huize Stalberg in 1698. Erg lang heeft hij er niet gewoond, want in 1700 werd het huis door voetknechten van de keurvorst van Palts-Neuburg. Hij wist het huis te behouden, doordat zijn halfman op tijd de brug over de gracht kon ophalen. Joannes stierf in 1716. Eerder al, in 1679, had hij de Egerboshof gekocht.

Joanna Adriana Sibilla Romer 
Zij was de laatste uit het geslacht Romer die in het bezit kwam van Huize Stalberg. Zij trouwde eerst met een Pruisisch luitenant, Martinus Adam Schenck van Nijdeggen, maar kon hem geen kinderen schenken. Nadat Martinus Schenck was gestorven, trouwde Joanna voor een tweede maal, dit keer met Arnold Carl Philippe August, Graaf van Varo, Baron de Magny, drost van Straelen en heer van Caen onder Straelen. Met hem kreeg zij wel kinderen, die dus de naam Van Varo zouden gaan voeren.

De bezittingen

Romerhuis 
Rond 1600 liet deze familie het Romerhuis bouwen. Destijds had het pand deze naam nog niet, maar de naam werd later aan het herenhuis gekoppeld. Het betreft een laatgotisch woonhuis met trapgevel, opgetrokken uit baksteen en slanke pinakels. Momenteel is dit een rijksmonument.

Egerboshof 
Via verschillende vooraanstaande families in Venlo, kwam de uit het begin van de 16e eeuw stammende Egerboshof in 1679 in het bezit van Johan Adriaan Romer, die de boerderij kocht van de familie Van Hasselholt, genaamd Stockhem. In 1722 verkocht hij de boerderij weer aan Frans Gerard Ruys. In de 20e eeuw verdween deze boerderij, waarvan de schuur nog tussen 1945 en 1953 als noodkerk had gediend.

Huize Stalberg 
Huize Stalberg werd in de tweede helft van de  14e eeuw gebouwd door een andere prominente Venlose familie: Van Stalbergen. Deze familie was tevens heer van Stalberg, want in die tijd was de oostelijke bantuin een aparte heerlijkheid. Door zijn huwelijk met Lucia van Stalbergen werd Johannes Romer Heer van Stalberg. Hun nazaten bleven Huize Stalberg bezitten tot 1747, toen Joanna Romer haar tweede man huwde, Arnold van Varo. Zodoende ging het huis uiteindelijk over van de Romers naar de Van Varo’s.

Boerlo 
Kasteel Boerlo was leengoed van de familie Van Kessel aan de familie Schenck van Nijdeggen. Later werd er een kasteelboerderij bijgebouwd, die Klein Boerlo zou gaan heten. Dit Klein Boerlo werd door Joannes Adrianus Romer, die getrouwd was met een dochter uit de familie Schenck, aangekocht. Vanaf 1679 werd de Heerlijkheid Blerick in tweeén gesplitst en kregen zowel de familie Schenck als de familie Romer elk heerschappij over de helft van de heerlijkheid. Uiteindelijk kreeg Frans Gerard Ruys in 1721 de helft van de Romers.

Zie ook 
 Huize Stalberg
 Egerboshof
 Romerhuis
 Boerlo
 Van Laer
 Ruys (geslacht)
 Lijst van burgemeesters van Venlo

Externe links 
 website over Huize Stalberg
 LEM historische encyclopedie Venlo
 Centraal Bureau voor Genealogie

Geschiedenis van Venlo